Смара́гдов — русская фамилия. Может быть или производной фамилией от имени ; или семинаристской фамилией производной от устаревшего названия камня изумруд — смарагд.

Известные носители 
 Смарагдов, Василий Александрович (?-1864) — православный священник, духовный писатель, богослов и проповедник.
 Смарагдов, Семён Николаевич, или Смарагдов, Сергей Николаевич (1805—1871) — писатель, преподаватель истории и географии в разных учебных заведениях, адъюнкт-профессор Александровского лицея.

